

Biografia 
Luca Ciarrocca è nato a Roma nel 1953. La famiglia paterna è originaria di Santo Stefano di Sessanio, in Abruzzo. È autore di vari libri di macroeconomia e geopolitica, di cui i più recenti sono il pamphlet politico-finanziario "Soros, Draghi e l'attacco all'Italia" e il libro-inchiesta "Terza Guerra Mondiale" (Chiarelettere, maggio 2022), in cui rivela i rischi gravanti su Roma nel conflitto in Ucraina tra Russia e NATO, per la presenza di bombe atomiche USA sul territorio italiano. Ha vissuto negli Stati Uniti per molti anni, lavorando come corrispondente da New York per importanti testate italiane. Oggi scrive di geopolitica e macroeconomia per il quotidiano "Domani" e ha un blog su "Il Fatto Quotidiano". Nell'ottobre 1999 sull'onda della crescita dot-com lanciò con capitali di HdpNet (RCS-Corriere della Sera) Wall Street Italia, una delle prime start-up italiane dell'informazione sul web, 30 dipendenti, di cui è stato direttore responsabile e CEO fino alla vendita nel 2014 a un gruppo internet quotato in Borsa. Nel corso degli anni ha scritto per testate italiane e straniere, tra cui Il Giornale, di cui è stato corrispondente da New York (direttore era Indro Montanelli) ANSA, L'Espresso, La Repubblica, Milano Finanza e in inglese per The Street. Ha cominciato la sua carriera come praticante giornalista a “Mondo Economico”, gruppo Il Sole 24 Ore. Su Wall Street Italia ha raccontato come ha dato per primo la mattina dell'11 settembre, la notizia dell'attacco dei terroristi di al Qaeda ai grattacieli del World Trade Center, di cui era stato testimone oculare dal suo ufficio al 73º piano dell'Empire State Building a Manhattan.

Premi e riconoscimenti 
Nel 1997 ha vinto il premio di giornalismo "Premiolino", candidato dall'Ansa "per aver battuto sul loro stesso terreno le potenti agenzie di stampa americane".

Nel 2016 ha vinto il Premio Giornalistico Amerigo (ottava edizione) per i Siti Web, Premio istituito dall'associazione Amerigo quale riconoscimento morale per quei giornalisti che "raccontano" l'America agli Italiani.

Opere 
 Terza Guerra Mondiale, Chiarelettere, 2022 
 L'Affaire Soros, Chiarelettere, 2019 
 Intervista sulla Cina - Come convivere con la superpotenza globale del futuro, Gangemi Editore, 2018
 Rimetti a noi i nostri debiti, Guerini, 2015
 I padroni del mondo, Chiarelettere, 2013
 Investire in tempo di guerra - Come difendere i nostri soldi da terrorismo e recessione, Nutrimenti, 2001

Note 

Direttori di periodici italiani